Mistrzostwa czterech kontynentów w łyżwiarstwie figurowym 2010 – 12. edycja zawodów rangi mistrzowskiej dla łyżwiarzy figurowych z Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii. Mistrzostwa odbywały się od 27 do 30 stycznia 2010 roku w hali Hwasan Ice Arena w Jeonju. 

Wśród solistów zwyciężył Amerykanin Adam Rippon, zaś wśród solistek triumfowała Japonka Mao Asada. W konkurencji par sportowych złoto zdobyli reprezentanci Chin Zhang Dan i Zhang Hao. W parach tanecznych tytuł wywalczyła para kanadyjska Kaitlyn Weaver i Andrew Poje.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział reprezentanci czterech kontynentów: Azji, Afryki, Ameryki oraz Australii i Oceanii, którzy przed dniem 1 lipca 2009 roku ukończyli 15 rok życia. W odróżnieniu od innych zawodów rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, podczas mistrzostw czterech kontynentów każdy kraj może wystawić 3 reprezentantów w każdej konkurencji, niezależnie od wyników osiągniętych przed rokiem.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2010
2010 w łyżwiarstwie figurowym
2010 w Korei Południowej